Kayser Airstrip (ICAO: SMKE) is een landingsstrook in het zuidwesten van het Surinaamse district Sipaliwini. De landingsbaan is aangelegd in het kader van Operation Grasshopper en is gelegen aan de Zuidrivier (zijtak van de Lucie) bij de Zuidrivier aan de voet van het Kaysergebergte, dat vernoemd is naar de ontdekkingsreiziger C.C. Käyser. In juli 1959 begon onder leiding van dr. D.C. Geijskes een expeditie ter voorbereiding van de aan te leggen vliegvelden bij de Coeroenie en het Kaysergebergte. In december 1960 werd Kayser voor het openbaar vliegverkeer opengesteld.

Zie ook 
 Lijst van vliegvelden in Suriname

Vliegveld in Suriname
Coeroenie